Ulverstone ist der Name folgender Orte:

 Ulverstone (Tasmanien), Australien
 Ulverston, Cumbria, England